Liljenberg,  är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt.
Dem 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna:
 Liljenberg 662
 Lilienberg 131
 Lillienberg 59
Totalt blir detta 852 personer.

Lilienberg är en svensk adelsätt och vilken den utslocknade grevliga ätten Lillienberg utgrenats.

Personer med efternamnet Liljenberg eller med varianter av detta namn
 Agnes Liljenberg (1836–1889), konstnär
 Albert Lilienberg (1879–1967), stadsplanerare
 Albert Lilienberg (politiker) (1833–1921), jurist och politiker
 Augusta Liljenberg (1846–1881), konstnär
 Anders Lilienberg (1883–1968), ämbetsman
 Bengt Liljenberg (född 1945)), översättare och jurist
 Carl-Gustaf Liljenberg (1908–1996)), hembygdsforskare
 Erik Gustaf Lillienberg (1719–1770), friherre och militär
 Hilda Lilienberg (1865–1940), textilkonstnär
 Johan Georg Lillienberg (1713–1798), greve och politiker
 Mats Lilienberg (född 1969), fotbollsspelare
 Nils Lilienberg(1872–1926), jurist
 Per Lilienberg (1931–2002), skulptör och konstskolerektor
 Robert Lilienberg (1841–1929), jurist
 Thomas Liljenberg (född 1952), konstnär
 Ulla Liljenberg-Hedman  (1919–1998), måålare
 Victor Edvard Lilienberg (1839–1916), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Walter Liljenberg (1917–1984), målare och konsthantverkare

Källor

Svenska efternamn